Some Nights – drugi album studyjny grupy Fun, wydany 21 lutego 2012 roku przez wytwórnię Fueled by Ramen. Po podpisaniu kontraktu z nową wytwórnią płyt grupa zaczęła pracę nad Some Nights, co zajęło jej około dziewięciu miesięcy. Album otrzymał ogólnie dobre oceny, a utwór "We Are Young" został jednym z najczęściej włączanych utworów w radiu i zarazem stał się hitem grupy.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy wyprodukowane przez Jeffa Bhaskera
Albumy wyprodukowane przez Emile’a Hayniego
Albumy wyprodukowane przez Jake One
Albumy Fueled by Ramen